Agustín Urzi – calciatore argentino
Alessandro Urzì – politico italiano
Daniela Urzi – modella argentina
Saro Urzì – attore italiano